Ли́енц ( , ) — город, окружной центр в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц. . Официальный код — 70716.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Элизабет Бланик (СДП) по результатам выборов 2011 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 Партия LSL занимает 3 места.
 Зелёные занимают 2 места.
 АПС занимает 1 место.

Промышленность 
 Пивоваренная компания Brauerei Falkenstein, торговые марки Zipfer, Kaiser, Gösser)

В астрономии 
В честь Лиенца назван астероид (844) Леонтина, открытый в 1916 году.

Климат 
Средняя температура июля составляет 17,9 °С со средним максимумом 24,9 °С, средняя температура января — −5,2 °С со средним минимумом −9 °С.

Фотографии

См. также 
 Выдача казаков в Лиенце
 Замок Брук (Лиенц)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Тироля
Окружные центры Тироля